Guezguez ist der Familienname folgender Personen:

 Eya Guezguez (2005–2022), tunesische Regattaseglerin
 Sarra Guezguez (* 2005), tunesische Regattaseglerin